James Lee – biolog
 James Parris Lee – konstruktor broni strzeleckiej